Der FK Tauras Tauragė ist ein litauischer Fußballverein aus Tauragė.

Vereinsgeschichte 
Ende 2009 konnte sich der Verein durch einen fünften Tabellenplatz in der Liga für die erste Qualifikationsrunde der UEFA Europa League 2010/11 qualifizieren. Dabei profitierte er von der Nichtzulassung von Vėtra Vilnius für den europäischen Wettbewerb und gleichzeitig davon, dass das Finale des litauischen Pokals zwischen dem Tabellenersten und -zweiten ausgetragen wurde. In der ersten Runde konnte man sich nach einem 2:2-Unentschieden durch einen 3:2-Sieg nach Verlängerung zu Hause gegen den walisischen Verein AFC Llanelli durchsetzen. In der zweiten Runde musste sich Tauras Tauragė dann jedoch dem zyprischen Verein APOEL Nikosia mit 0:3 zu Hause und 1:3
auswärts klar geschlagen geben.

Namensänderungen 
 1942 – Tauras Tauragė
 1947 – Žalgiris Tauragė
 1957 – Maistas Tauragė
 1959 – Maisto Sporto Klubas (MSK) Tauragė
 1962 – Tauras Tauragė
 1990 – Elektronas Tauragė
 1992 – Tauras-Karšuva Tauragė
 1995 – Tauras Tauragė
 2005 – Tauras ERRA Tauragė
 2008 – Tauras Tauragė

Platzierungen (seit 2006)

Weblinks 
 Vereinswebsite (litauisch / englisch)
 futbolinis.lt
 foot.dk
 soccerway
 RSSSF

Einzelnachweise 

Litauischer Fußballverein
Tauras
Tauras Taurage